Sárga rózsa (Rosa foetida), a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó növényfaj

Művészet
 Sárga rózsa, Jókai Mór 1892-ben írt kisregénye
 Sárga rózsa, György István 1940-ben bemutatott filmje
 Sárga rózsa, Zsurzs Éva 1968-ban bemutatott tv-filmje